Sunny Side Up (film), Nederlandse televisiefilm uit 2015
 Sunny Side Up (album), album van Paolo Nutini uit 2009